Erik Almgren, calciatore svedese
Gustav Almgren, schermidore svedese
Johanna Almgren, calciatrice svedese